Elton puede hacer referencia a:

 Elton, un pueblo en el estado de Luisiana (Estados Unidos);

Inglaterra 
 Elton (Cambridgeshire)
 Elton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Cheshire (Inglaterra).
 Elton (Derbyshire)
 Elton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Durham (Inglaterra);
 Elton (Gloucestershire)
 Elton (Gran Mánchester)
 Elton (Herefordshire)

Otros casos 
 Elton John (1947-), cantante, compositor y pianista británico de rock, glam rock y piano rock.